L'ultimo attacco (La fiel infantería) – film del 1960 diretto da Pedro Lazaga
L'ultimo attacco (Flight of the Intruder) – film del 1991 diretto da John Milius